Campos (sobrenome)
 Campos (Espanha) — município das Baleares
 Campos (cratera) — em Marte

Brasil 
 Campos do Jordão — município do estado de São Paulo
 Campos dos Goytacazes — município do estado do Rio de Janeiro
 Campos (Canindé) — distrito do estado do Ceará
 Campos (navio) — navio mercante brasileiro torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial

Antigas freguesias de Portugal 
 Campos (Póvoa de Lanhoso)
 Campos (Vieira do Minho)
 Campos (Vila Nova de Cerveira)

Desambiguações de topônimos